Roszkowice ist der Name folgender Orte in Polen:
 Roszkowice (Bogdaniec) in der Woiwodschaft Lebus
 Roszkowice (Byczyna) in der Woiwodschaft Oppeln
 Roszkowice (Lubsza) in der Woiwodschaft Oppeln
 Roszkowice (Niemodlin) in der Woiwodschaft Oppeln